Il Colli di Luni bianco è un vino DOC la cui produzione è consentita nelle province della Spezia e Massa-Carrara.

Caratteristiche organolettiche 
colore: giallo paglierino.
odore: delicato, gradevole.
sapore: asciutto, armonico, caratteristico.

Storia

Abbinamenti consigliati 
Trenette al pesto, pesci alla brace, crostacei, molluschi

Produzione
Provincia, stagione, volume in ettolitri

La Spezia  (1990/91)  451,34  
La Spezia  (1991/92)  321,29  
La Spezia  (1992/93)  523,82  
La Spezia  (1993/94)  540,26  
La Spezia  (1994/95)  506,19  
La Spezia  (1995/96)  405,32  
La Spezia  (1996/97)  453,58

Massa-Carrara  (1990/91)  42,08  
Massa-Carrara  (1993/94)  12,06  
Massa-Carrara  (1994/95)  18,06  

Vini DOC della provincia della Spezia
Vini DOC della provincia di Massa-Carrara
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Vermentino
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Trebbiano Toscano